KEH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kenmore Air Harbor (Washington) (Stati Uniti)